«Республіка Підкарпатська Русь» — сепаратистський незаконний проєкт створення на території Закарпаття автономної, чи незалежної держави Підкарпатська Русь. Даний проєкт здебільшого підтримують так звані «русини» (українці Закарпаття) та росіяни, зокрема і влада РФ. 2008 року священник Московського патріархату Дмитро Сидор проголосив незалежність Підкарпатської Русі/ Пропагування незалежності Закарпаття є сепаратизмом та карається законом України. «Республіка» є прикладом політичного русинства.

Прихильником та «головою республіки» є проросійський Петро Гецко. 2022 року він підтримав Путіна у масових вбивствах українців та закликав ввести миротворців у Закарпаття. Росія намагається подрібнити або федералізувати Україну для поширення «русского міра», зокрема і на Закарпатті. Прихильником надання Закарпаттю статусу автономії є проросійська організація Сойм підкарпатських русинів, головою якої є Дмитро Сидор.

14 грудня 2022 року Служба Безпеки України опублікувала результати обшуків в об'єктах УПЦ МП. На території церков у Закарпатській області знаходився паспорт та прапор так званої «Республіки Підкарпатська Русь» з текстом гімну «підкарпатських русинів».

Див. також 
Політичне русинство
Сойм підкарпатських русинів
Дмитро Сидор
Русини (етнографічна група)

Посилання